Zoologiska museet kan syfta på:
Köpenhamns zoologiska museum
Zoologiska museet i Lund